Dasa hace referencia a varios artículos:

Localidades
 Dasà, localidad en Italia.

India e hinduismo
 Dasa (etnia), antigua tribu en la India.
 Dasa (hinduismo)

Aeroespacial
 DASA (Deutsche AeroSpace Aktiengesellschaft): Compañía Aeroespacial de Alemania, S. A.